Миранда-дель-Кастаньяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,07 км². Население — 527 человек (2010). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Селение издавна принадлежало роду Суньига. С XV века глава одной из ветвей рода носил титул графа Миранда-дель-Кастаньяр. Наследница этого титула, нынешняя герцогиня Альба, в 1954 году передала графский замок в распоряжение мэрии Миранды.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Conjuntos Históricos de Salamanca

Муниципалитеты Саламанки